Adán es un nombre propio masculino, que puede corresponder a los siguientes personajes:

 Adán, primer hombre de la Creación, según la Biblia;
 el Adán cromosomal-Y, un hipotético ancestro común científico del ser humano;
 Adán de Bremen (1050–c. 1083), cronista y geógrafo oriundo de la alta Sajonia y uno de los más importantes historiadores alemanes de la Edad Media;
 Adán de San Víctor (murió 1146), poeta y compositor de himnos y secuencias en latín
 Adán Nigaglioni Loyola (1930-2016), médico y académico puertorriqueño
 Adán, obispo de Orense (España) en 1169–1173;
 Adán, obispo de Palencia (España) en 1207–1208;

o como apellido a:
 Miguel de Adán (1532–c. 1610), retablista español cuya actividad se desarrolló principalmente en Sevilla;
 Martín Adán (1908–1985), seudónimo de Rafael de la Fuente Benavides, poeta vanguardista peruano; o
 Antonio Adán (1987–), portero de fútbol español;
o también a:

 una variante trascrita del Adhan, llamada a la oración en el islam;
 el Proyecto Adam, un proyecto de misión suborbital ideado por Wernher von Braun;
 un adan (plural edain), una de las razas ficticias de hombres creadas por el escritor británico J. R. R. Tolkien;
 Adam, personaje de Buffy the Vampire Slayer;
 Adán (2008), novela del escritor estadounidense Ted Dekker; o a
 Adam (2009), película protagonizada por Hugh Dancy y Rose Byrne.
Adam Foods, una empresa española del sector de la alimentación.